Junction City kan syfta på:

Geografi

USA 

 Junction City, Kansas
 Junction City, Kentucky
 Junction City, Louisiana
 Junction City, Ohio